Олекма — річка у Забайкальському краї, Амурській області і Якутії, права притока річки Лени.
 Олекма — селище у Тиндинському районі Амурської області.
 Олекма — залізнична станція на БАМі (Далекосхідна залізниця).